Roschewe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Roschewe (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Roschewe (Sambir)